Дании́л Серге́евич Кондрако́в (, ) — украинский футболист, нападающий клуба «Судува».

Биография 
Воспитанник футбольной школы луганской «Зари», первый тренер — Василий Баранов. Позже занимался под руководством Юрия Дудника и Александра Задорожного. Вскоре после переезда клуба в Запорожье из-за вооружённого конфликта на востоке Украины, покинул команду. В 2016 году стал игроком запорожского «Металлурга», выступавшего в любительском чемпионате (3 игры), а позже заявившегося во Вторую лигу. Отыграв за команду на профессиональном уровне 7 игр, зимой 2017 года перешёл в стрыйскую «Скалу», где играл только за юношескую команду, в чемпионате U-19 (провёл 9 игр, забил 1 гол).

Летом 2017 года стал игроком кропивницкой «Звезды». Дебютировал в украинской Премьер-лиге 23 сентября 2017 года, на 80-й минуте домашнего матча против донецкого «Шахтёра» заменив Ишема Эль-Амдауи.

Семья 
Дед, Юрий Велигура — баскетболист и тренер, много лет возглавлявший женский клуб «Козачка-ЗАлК», с которым неоднократно становился чемпионом Украины. Брат, Юрий пошёл по его стопам и также стал профессиональным баскетболистом

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Звезды»
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Судува»